Demeter János (18–19. század) költő
Demeter János (1908–1988) jogász
Demeter János (1935) agrármérnök
Demeter János (1961) politikus
Demeter János (1964) műkorcsolyázó